Площадь Петра Великого:

 Площадь Петра Великого (Липецк) — площадь в Липецке.
 Площадь Петра Великого (Санкт-Петербург) — площадь в Санкт-Петербурге.